Limeirensi – abitanti di Limeira do Oeste
Limeirensi – abitanti di Limeira
Limeirensi – abitanti di Rosário da Limeira